

Anatomie
Le canal de Schlemm est une veine annulaire située dans l'œil

Patronymie
 Alfred Schlemm est un général de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale